Qualidade de serviço pode ser:

 Qualidade de serviço (marketing)
 Qualidade de serviço (telecomunicações)
 Qualidade de serviço (telemarketing)

Desambiguação